Bikovo (Быково), városi jellegű település Oroszország Volgográdi területén, a Bikovói járás székhelye
 Bikovo (Быково), városi jellegű település Oroszország Moszkvai területén, a Ramenszkojei járásban
 Bikovo, Békova szerb neve, település Szerbiában, Vajdaságban, az Észak-bácskai körzetben, Szabadka községben